Екате́рина Третьяко́ва: Третьякова, Екатерина Евгеньевна (род. 1984) — российская волейболистка.
 Третьякова, Екатерина Степановна (1920—1994) — советская колхозница в Красноярском крае, Герой Социалистического Труда (1949).

Примечания